

Persone 
 Bernard Hinault – ex ciclista su strada, pistard e ciclocrossista francese
 Caroline Hinault – scrittrice francese
 Sébastien Hinault – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada francese